Osoby o tym nazwisku:
 Franciszek Stachnik – polski polityk ludowy
 Richard Stachnik – katolicki duchowny i polityk
 Witold Stachnik – polski brydżysta